Список телесериалов (телевизионных фильмов из более чем двух серий) иностранного производства, которые были показаны в период до 1991 года на Центральном телевидении СССР.

Телесериалы

Сериалы совместного производства с СССР

Мультипликационные сериалы 

 80 дней вокруг света
 Болек и Лёлек
 
 '''
 Густав
 Еноты 
 
 
 Затеи кота Стракоша
 
 Кржемелик и Вахмурка
 Крот
 Маззи
 
 Максипёс Фик
 
 
 
 
 
 Патаплюши
 Пожарная команда Фелиситас
 
 Приключения пчёлки Майи
 Приключения Фэффи
 
 Про Доротку
 
 Рекс
 Робертик и Зулайда
 Семья Фрёлих
 
 Скала Фрэгглов
 
 Стремянка и Макаронина
 Том и Джерри
 Тяпа и Ляпа
 Ушко и Зубок

Уолт Дисней представляет… 
 «Утиные истории» (1 января — 22 декабря 1991 года) (1 пр.)
 «Чип и Дейл спешат на помощь» (1 января — 22 декабря 1991 года) (1 пр.)

Ссылки

Литература

Примечания 

Списки:Телевидение СССР